Бра́йман () — немецкая фамилия.

 Брайман, Адольф (1839—1878) — немецкий скульптор и художник.
 Брайманн, Адольф (1866—1933) — немецкий археолог.
 Брайман, Александр Наумович (род. 1940) — советский и молдавский актёр.
 Брайман, Герман (1842—1910) — немецкий филолог, лингвист и педагог.
 Брайманн, Герман (; 1898—1958) — немецкий политик.

См. также 
 Брейман